A vasgyáros, Georges Ohnet 1882-ben megjelent világhírű regénye, eredeti nyelven: Le Maître de forges.
A vasgyáros, egy 1912-ben bemutatott francia némafilm Georges Ohnet regénye alapján Henri Pouctal rendezésében
A vasgyáros, egy 1917-ben bemutatott magyar némafilm Georges Ohnet regénye alapján Janovics Jenő rendezésében
A vasgyáros, egy 1933-ban bemutatott francia hangosfilm Georges Ohnet regénye alapján Abel Gance rendezésében
A vasgyáros, egy 1948-ban bemutatott francia film Georges Ohnet regénye alapján Fernand Rivers rendezésében
A vasgyáros, egy 1959-ben bemutatott olasz film Georges Ohnet regénye alapján Anton Giulio Majano rendezésében